Пу́блий Сульпи́ций ():

 Публий Сульпиций Гальба Максим (ум. после 192 до н. э.) — двукратный консул Римской республики (в 211 и 200 гг. до н. э.). Родоначальник ветви Сульпициев Гальб;
 Публий Сульпиций Руф (ок. 124 — 88 до н. э.) — марианец, народный трибун в 88 до н. э.;
 Публий Сульпиций Руф (ок. 98 — после 42 до н. э.) — предполагаемый сын предыдущего. Цензор 42 года до н. э.;
 Публий Сульпиций Квириний (ок. 45 до н. э. — 21) — консул Римской империи 12 до н. э.